Гречух Григорій Теодорович (1898—1961) — викладач історії, директор Станіславського педагогічного інституту (1953—1956).
 Гречух Микола Семенович — артист оркестру Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, заслужений артист України

Примітки